Surnom donné à Édith Piaf.
 La Môme, film d'Olivier Dahan consacré à la vie d'Édith Piaf.
 La Môme Piaf, roman biographique d'Auguste Le Breton paru en 1980.
 La Môme, groupe de chanson française actif pendant les années 1990.
 La môme Moineau, nom de scène de Lucienne Suzanne Dhotelle chanteuse française des années 1920.

Voir aussi 

 La môme Moineau
 La Compagnie Jolie Môme
 Les films :
 La Môme vert-de-gris
 La Môme aux boutons